est un personnage de fiction créé par Leiji Matsumoto dans le manga Gun Frontier en 1972.

Biographie fictive 

Tochirō est né sur Terre en 2948 et a passé son enfance sur Titan. Sa première rencontre avec Albator se déroule de manière différente selon les œuvres, de même que sa mort. À sa mort, l'esprit de Tochirō est transféré dans l'ordinateur central de l'Arcadia, lui permettant ainsi de continuer à accompagner Harlock dans ses aventures spatiales. Toshirō meurt sur Heavy Melder, mais dans Albator 78 il meurt à bord de l'Arcadia après avoir fui Heavy Melder sur le point d'entrer en collision avec une autre planète.

Description

Physique 
Tochirō, numéro de matricule S00998, est de petite taille, il porte de grosses lunettes rondes car il est myope comme une taupe et est souvent vêtu d'une cape ainsi que d'un grand chapeau, tous deux abimés et de couleur marron.

Personnalité 
Inventeur de génie, il a conçu l'oasis de l'espace et surtout l'Atlantis, le vaisseau spatial de son fidèle ami le capitaine Albator. Il répare aussi le Queen Emeraldas. Il n'a jamais occupé d'emploi fixe, il est goinfre et affiche une inaltérable bonne humeur. Malgré son apparence négligée, il se révèle un redoutable adversaire (comme dans l'épisode « Toshiro le samouraï éternel » de Cosmowarrior Zero).

Famille 
Il est le père de Stellie (Mayu Ōyama dans la version originale), qu'il a eu avec l'amour de sa vie, la redoutable femme pirate Emeraldas.

Création du personnage

À propos du nom 
Il porte le nom d'Alfred dans la version française du film L'Atlantis de ma jeunesse et de la série Albator 84. Ce choix hasardeux prête à confusion, car un autre personnage s'appelait déjà Alfred dans la version française de la série télévisée Albator, le corsaire de l'espace. Il s'agit pourtant de deux personnages bien distincts malgré leur ressemblance physique, l'un s'appelant Tochirō et l'autre Yattaran dans la version originale japonaise. Dans les versions françaises des autres œuvres dans lesquelles il apparaît, notamment Albator, le corsaire de l'espace, il garde son nom original Tochirō.
À la fin d'Albator 84, il est surnommé "le Professeur".

Œuvres où le personnage apparaît

Manga 
 Gun Frontier (Leiji Matsumoto, 1972-1975, 3 volumes)
 Capitaine Albator (Leiji Matsumoto, 1976, 5 volumes)
 Galaxy Express 999 (銀河鉄道999 — Ginga Tetsudō Three Nine, Leiji Matsumoto, 1977-1981, 1996-2008, 21 volumes)
 L'Anneau des Nibelungen (Harlock Saga, Leiji Matsumoto, 2002-2008, 8 volumes)
 Queen Emeraldas (Leiji Matsumoto, 1978-1979, 4 volumes)

Films d'animation 
 Albator : Le mystère de l'Atlantis (宇宙海賊キャプテンハーロック アルカディア号の謎, Uchu Kaizoku Captain Harlock Arcadia Go no Nazo, Rintaro, 1978) 
 Albator : L'Atlantis de ma jeunesse (Waga seishun no Arcadia, Tomoharu Katsumata, 1982)

Série animée 
 Albator, le corsaire de l'espace (宇宙海賊キャプテンハーロック - Uchū Kaizoku Kyaputen Hārokku, Rintaro, 1978-1979, 42 épisodes) 
 Albator 84 (わが青春のアルカディア Waga seishun no Arcadia - Mugen kidô SSX, Tomoharu Katsumata, 1982-1983, 22 épisodes) 
 Galaxy Express 999 (銀河鉄道999 — Ginga Tetsudō Three Nine, Nobutaka Nishizawa, 1978-1981, 113 épisodes) 
 La Jeunesse d'Albator - Cosmowarrior Zero (Cosmowarrior Zero, Kazuyoshi Yokota, 2001, 13 épisodes) 
 La Jeunesse d'Albator - Cosmowarrior Zero (Young Harlock o Oe ! Cosmowarrior Zero Gaiden, Kazuyoshi Yokota, 2001, 2 épisodes) 
 Gun Frontier (Soichiro Zen, 2002, 13 épisodes) 
 Space Symphony Maetel (Masaki Sinichi, 2004-2005, 13 épisodes)

OAV 
 Queen Emeraldas (クィーン・エメラルダス, Yuji Asada, 1998-1999, 2 épisodes) 
 Harlock Saga (Harlock Saga : Nibelung no yubiwa - Rhein no ôgon, Yoshio Takeuchi, 1999, 6 épisodes) 
 Captain Herlock : The Endless Odyssey (Space Pirate Captain Herlock Outside Legend, The endless odyssey, Rintaro, 2002, 13 épisodes)

Notes et références 

Personnage d'Albator
Personnage de fiction créé en 1972